Az alábbi lista tartalmazza az FC Bayern München szezonjait 1905-től a jelenkorig. A statisztika összefoglalja az összes nemzeti és nemzetközi statisztikát, valamint tartalmazza a "Házi gólkirály" alcím alatt feltüntetett játékos nevét, aki az adott szezonban a legtöbb gólt szerezte a Bayern München színeiben. A félkövér vastagsággal jegyzett "házi gólkirályok" szerezték az adott Bundesliga szezonban a legtöbb gólt. A szezonok statisztikái korszakok alapján három részre vannak osztva:
Szezonok 1905-től 1945-ig: A csapat megalakulásától a második világháború végéig.
Szezonok 1945–től 1963-ig: A második világháború végétől 1963-ig, a Bundesliga létrejöttéig.
Szezonok 1963 óta: A Bundesliga létrejöttétől a jelenkorig.

A feljebb említett korszakok a német klubcsapatok három meghatározó időszaka.

Rövidítések 

 Hely. = Helyezés a bajnokságban
 M = Mérkőzés
 Gy = Győzelem
 D = Döntetlen
 V = Vereség
 LG = Lőtt gól
 KG = Kapott gól
 GK = Gólkülönbség
 P = Pontok
 Átl. Nsz. = Átlagos nézőszám

 NB = Német labdarúgó-bajnokság (1903-1963)
 Kupa = Tschammerpokal / DFB-Pokal
 OL = Oberliga Süd (1945-63)
 OL2 = Oberliga Süd 2 
 BLQ = Bundesliga Kvalifikációs kör
 BL = Bundesliga
 Európa = UEFA-rendezvény
 Ered. = Eredmény
 — = Nem vett részt

 QK = Kvalifikációs kör
 K1 = Első kör
 K2 = Második kör
 K3 = Harmadik kör
 K4 = Negyedik kör
 CsK = Csoportkör
 1/16 = Nyolcaddöntő
 1/8 = Negyeddöntő
 1/4 = Elődöntő
 D = Döntő
 Gy = Bajnok / Győztes

Szezonok 1905-től 1945-ig

Szezonok 1945–től 1963-ig

Szezonok 1963 óta 

<small>
2014. augusztus 18. szerint

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 Az FC Bayern München 2014–2015-ös szezonja

FC Bayern München